La Chambre obscure (Laughter in the Dark), film franco-britannique de Tony Richardson avec Nicol Williamson et Anna Karina, sorti en 1969.
 La Chambre obscure, film français de Marie-Christine Questerbert avec Caroline Ducey et Melvil Poupaud, sorti en 2000.